Arvid Brorsson – calciatore svedese
 Franz Brorsson – calciatore svedese
 Mona Brorsson – biatleta svedese